Миха́йлов Влади́мир Васи́льевич (род. 23 ноября 1942 года, пос. Каргасок, Каргасокский район, Новосибирская область, РСФСР, СССР) — председатель Кемеровского горисполкома, глава города Кемерово с 29 апреля 1986 года по 31 июля 2012 года. Заслуженный строитель Российской Федерации, Герой Кузбасса, Почетный гражданин Кемеровской области, Почетный гражданин города Кемерово.

Биография 
Родился 23 ноября 1942 года в поселке Каргасок Каргасокского района ныне Томской области.

Образование 
В 1964 году окончил Новосибирский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева, специальность «инженер-строитель» (промышленное и гражданское строительство).

Карьера 
 1965—1968 — мастер, прораб в/ч 74826 (с. Итатка Томского района Томской области)
 1968 — прораб строительного управления № 2 треста «Кемеровопромстрой»
 1968—1970 — старший прораб строительного управления № 2 треста «Кемеровопромстрой»
 1970—1975 — главный инженер строительного управления № 4 треста «Кемеровопромстрой»
 1975 — начальник строительного управления № 2 треста «Кемеровопромстрой»
 1975—1979 — главный инженер треста «Кемеровопромстрой»
 1979—1984 — управляющий треста «Кемеровопромстрой»
 1984—1986 — заместитель начальника «Главкузбасстрой»
 1986—1989 — председатель исполнительного комитета Кемеровского городского Совета народных депутатов
 1989—1990 — Первый заместитель председателя исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов
 1990—1991 — председатель исполнительного комитета Кемеровского городского Совета народных депутатов
 1991—1996 — Глава администрации города Кемерово
 1996 — июль 2012 — Глава города Кемерово.

30 июля 2012 года подал в отставку, 31 июля Кемеровский городской Совет народных депутатов принял отставку.

В выборах главы города Кемерово в марте 2008 года приняли участие около 80% избирателей областного центра. За Владимира Михайлова проголосовало более 85% избирателей.

Награды 
 Орден Почёта
 Орден Дружбы
 Почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации»
 Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006»
 Герой Кузбасса
 Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени
 Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени
 Нагрудный золотой знак «Шахтёрская доблесть»
 Орден «Доблесть Кузбасса»
 Орден «Ключ дружбы» (2007)
 Медаль «60 лет Кемеровской области»
 Лауреат премии Кузбасса
 Медаль «За служение Кузбассу»
 Звание «Почетный гражданин Кемеровской области»
 Медаль «За веру и добро»
 Медаль «За достойное воспитание детей»
 Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени
 Звание «Почётный гражданин Кемеровского района»
 Медаль «65 лет Кемеровской области»
 Золотой знак «За заслуги перед городом Кемерово»

Библиография 
 Федорова И. Он — настоящий кемеровчанин!: Владимиру Васильевичу Михайлову — 75 / Ирина Федорова // Кузбасс XXI век.- № 4 (декабрь).- 2017.- С. 16, 17, фотоил.

Главы Кемерова
Депутаты Кемеровского областного совета
Председатели Кемеровского горисполкома